Desire (mot anglais signifiant « désir ») peut faire référence à :

Télévision 

 Desire, feuilleton télévisé américain de 2006.

Cinéma 

 Desire, film britannique de George Edwardes-Hall (1920) ;
 Desire, film de Rowland V. Lee, scénariste Henry Roberts Symonds (1923) ;
 Desire, film de Jorge Torregrossa (1999) ;
 Desire, film avec Alberta Watson (2000) ;
 Désir (), film américain de Frank Borzage (1936) ;
 Désir (), film d'Eddie Romero (1982) ;
 La Voglia (), film italien de Joe D'Amato (1981).

Musique

Groupe 

 Desire, groupe américano-canadien de synthpop.

Chanson 

 Desire, chanson du groupe U2 sur l'album Rattle and Hum (1988).
 Desire, chanson du groupe Years & Years sur l'album Communion (2015)

Album 

 Desire, album de Bob Dylan (1976) ;
 Desire, album de Pharoahe Monch (2007).

Technologie 

 Le HTC Desire, smartphone sous Android sorti en 2010.

Voir aussi 

 .doctor aime